Sorgenlos steht für
 Sorgenlos (Peenehagen), Ortsteil von Peenehagen, Mecklenburg-Vorpommern 
 Platz in Darmstadt, siehe: Kanal und Brücke am Sorgenlos

Siehe auch:
Sorgenfrei
Sorgenfrey
Sanssouci (Begriffsklärung)